Bosznia-Hercegovina
Dučići falu Goražde községben, Bosansko-podrinjski kantonban
Horvátország
Dučići falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Montenegró
Dučići falu Podgorica községben